В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Вашингтон.

См. также 
 Вашингтон
 Список округов штата Вашингтон
 Список городов-призраков Вашингтона

Примечания 

 
Вашингтон
Города